Das Dameneinzel der Australian Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne. Das Turnier begann am 18. Januar 1999 und endete am 1. Februar 1999.

Titelverteidigerin war Martina Hingis. Das Finale bestritten Martina Hingis und Amélie Mauresmo, welches Hingis in zwei Sätzen gewann. Dies war ihr fünfter Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1999